Europese weg 34
 BMW E34, een model uit de BMW 5-serie
 Nimzo-Indisch, ECO-code voor een van de varianten van deze schaakopening